Iasmos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Iasmos, kommun, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Rodópis, 
 Íasmos, kommunhuvudort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Rodópis,